«Junk» — сингл группы Jane Air, вышедший в 2004 году, а также одноимённая песня, впервые появившаяся на альбоме Pull Ya? Let It Doll Go! (2002). Написана Папой Смайком из регги-хардкор-группы «Пойманные муравьеды». На эту песню вышел клип и фильм о клипе.  Песня сразу стала визитной карточкой группы. В 2005 году Jane Air была удостоена за «Junk» премии RAMP телеканала A-One в номинации «Песня года».

Junk — на разговорном английском — наркотик, как правило, героин.

В 2010 году Jane Air выпустили альбом Weekend Warriors, который включает песню Junk 2: Fatality. Песня является взглядом назад спустя 10 лет и опирается на образы, использованные в оригинальном треке.

Песня используется в четвёртом эпизоде третьего сезона сериала «Пацаны».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Jane Air «Junk» (сингл, 2004) | Eatme.ru | Обзоры

Альбомы Jane Air
Песни в стиле ню-метал
Песни о наркотиках
Сатирические произведения